Скаришоара има више значења:

 Скаришоара (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Скаришоара (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Скаришоара (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Скаришоара (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Скаришоара (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Скаришоара (Алба), општина у округу Алба у Румунији
 Општина Скаришоара (Олт), општина у округу Олт у Румунији